Rafał Wolski, né le  à Kozienice, est un footballeur professionnel polonais. Il est milieu de terrain au Lechia Gdańsk.

Biographie

Carrière en club

Legia Varsovie (2009-2013)

Fiorentina (2013-2016) 
En , Rafał Wolski signe un contrat en faveur de la Fiorentina, portant jusqu'en . Le montant du transfert est évalué à 2,8 millions d'euros.

Lechia Gdańsk (depuis 2016)

Carrière internationale 
Le 2 mai, il est la surprise de la pré-liste du sélectionneur Franciszek Smuda en vue de l'Euro 2012, étant le seul à ne pas être capé au niveau senior. Vingt jours plus tard, en stage à Klagenfurt en Autriche, il joue son premier match international contre la Lettonie.

Statistiques

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international polonais
Joueur du Legia Varsovie
Joueur de la Fiorentina
Joueur du SSC Bari
Joueur du KV Malines
Joueur du Wisła Cracovie (football)
Joueur du Lechia Gdańsk
Naissance à Kozienice
Naissance en novembre 1992